In the Garden ("nel giardino" in lingua inglese) può riferirsi a:

Film
In the Garden – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Edison Company
In the Garden – cortometraggio del 2004 di Craig Dittrich

Musica 
 In the Garden – album degli Eurythmics del 1981
 In the Garden – EP dei The Eighties Matchbox B-Line Disaster del 2007
 In the Garden – singolo di Trentemøller del 2019